Schwarzenbeck steht für:
 Georg Schwarzenbeck (* 1948), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt, Film von May Spils

Siehe auch:
 Schwarzbeck
 Schwarzenbek